Bagayoko ist der Familienname folgender Personen:
 Alou Bagayoko (* 1990), malischer Fußballspieler
 Fatoumata Bagayoko (* 1988), malische Basketballspielerin
 Mamadou Bagayoko (* 1989), ivorischer Fußballspieler
 Mamadou Bagayoko (1979) (* 1979), französisch-malischer Fußballspieler
 Moussa Bagayoko (* 1998), malischer Fußballspieler
 Oumar Bagayoko (* 1970), malischer Fußballspieler
 Soungala Bagayoko (* 1941), malischer Boxer